Влихада — греческий топоним. Может означать:

  — село в сообществе Мегара в Аттике.
  — залив.
 Влихада (пещера)d или Глифада — пещера в сообществе  в общине Анатолики-Мани на Пелопоннесе.
 Влихада (Ретимни)d — село в сообществе  на Крите.
 Влихада (Тира)d — пляж в сообществе Эмборион на Тире.
 Влихада (Хиос)d — село в сообществе  на Хиосе.